Grossmith est un patronyme notamment porté par :
 George Grossmith ( – ) est un comédien, auteur, compositeur, acteur et chanteur anglais.
 George Grossmith Jr. est un acteur et scénariste britannique, fils de l'écrivain et acteur George Grossmith (1847-1912).
 
 Weedon Grossmith